Citizens National Bank ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Citizens National Bank (Indiana), NRHP-Nr. 82000087
 Citizens National Bank (New York), NRHP-Nr. 96000295
 Citizens National Bank (West Virginia), NRHP-Nr. 82001772